Дмитровское — название населённых пунктов:

Россия 
 Московская область
 Дмитровское — село в [городском округе Красногорск Московской области.

 Московская область
 Дмитровское — деревня в Селковском сельском поселении Сергиево-Посадского района.
 Дмитровское — деревня в Шеметовском сельском поселении Сергиево-Посадского района.

 Новгородская область
 Дмитровское — деревня в Пестовском районе.
 Дмитровское — посёлок в Пестовском районе.

 Орловская область
 Дмитровское — село в Болховском районе.
 Дмитровское — прежнее название деревни Будолбина Болховского района.

 Псковская область
 Дмитровское — деревня в Великолукском районе.

 Тверская область
 Дмитровское — деревня в Заволжском сельском поселении Калининского районе.
 Дмитровское — деревня в Медновском сельском поселении Калининского района. 
 Дмитровское — село в Пироговском сельском поселении Торжокского района. 
 Дмитровское — деревня в Страшевичском сельском поселении Торжокского района.

Украина 
 Дмитровское — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Дмитровское — село в Любашёвском районе Одесской области.

Разное 
 
 Дмитровское викариатство
 Дмитровское княжество
 Дмитровское шоссе

См. также 
 
 
 
 
 Дмитровск
 
 
 
 Дмитриановское